Free and Easy est le titre original du film américain Le Metteur en scène de 1930 réalisé par Edward Sedgwick
 Free and Easy est un film américain de 1941 réalisé par George Sidney
 Free and Easy est une chanson de 2002 d'Ayumi Hamasaki